Косар ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 1238 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cózar

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля